Асельдер Магомедрасулович Бегов (3 сентября 1969, Буйнакск, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский спортсмен, специализируется по ушу.

Спортивная карьера 
Является чемпионом мира 1997 года. После окончания спортивной карьеры работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ДЮСШ города Буйнакска.

Политическая деятельность 
В 2007 году был выбран депутатом собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» четвертого созыва.

Спортивные достижения 
 Кубок Европы по ушу 1993 — ;
 Чемпионат мира по ушу 1997 — ;
 Чемпионат России по ушу 1997 — ;

Личная жизнь 
В 1991 году окончил среднюю школу в Буйнакске. В 2002 году окончил Институт управления и бизнеса в Махачкале, специальности «Финансы и кредит».

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Мастера ушу России